Hierholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Babette Hierholzer (* 1957), deutsch-amerikanische Pianistin
 Carl Hierholzer (1840–1871), deutscher Mathematiker
 Günther Hierholzer (* 1933), deutscher Chirurg in Duisburg, Onkel von Babette Hierholzer
 Klaus Hierholzer (1929–2007), deutscher Internist und Physiologe
 Stefan Hierholzer (* 1985), deutscher Lehrer, Erzieher, heilpraktischer Psychotherapeut, Fachbuchautor und Sexualpädagoge

Siehe auch:
 Algorithmus von Hierholzer